Ра́йгородська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Райгородська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Райгородська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці